Альпинист — человек мужского пола, занимающийся альпинизмом (в женском роде — альпинистка).
 «Альпинист» — серия советских рыболовных судов, предназначенных для добычи рыбы тралами и кошельковым неводом.
 «Альпинист СССР» — значок, утверждённый ЦИК СССР в 1934 г.
 «Чёрный альпинист» — мифическая сущность, история о которой является элементом фольклора альпинистов стран бывшего СССР.
 «Альпинист» — линейка переносных транзисторных радиоприёмников, выпускавшихся Воронежским радиозаводом.